Alberndorf ist der Name folgender Orte:
 in Bayern
 Alberndorf (Sachsen bei Ansbach), Ortsteil der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach
 Alberndorf (Wackersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wackersdorf, Landkreis Schwandorf
 in Österreich
 Alberndorf (Gemeinde Raabs an der Thaya), Katastralgemeinde der Stadt Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Alberndorf in der Riedmark, Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Alberndorf im Pulkautal, Gemeinde im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Albendorf
 Albersdorf